Schloss Buchholz ist der Name folgender Schlösser in Deutschland:

 Schloss Buchholz (Vierkirchen) in Buchholz, Gemeinde Vierkirchen, Landkreis Görlitz, Sachsen
 Schloss Buchholz (Waldkirch) in Buchholz, Gemeinde Waldkirch, Landkreis Emmendingen, Baden-Württemberg